Habo steht für:
 eine schwedische Gemeinde in der Provinz Jönköpings län, siehe Habo (Gemeinde)
 den Hauptort der Gemeinde Habo, siehe Habo (Ort)
 Habun, eine malayo-polynesische Sprache

Håbo steht für:
 Håbo (Gemeinde), eine schwedische Gemeinde in der Provinz Uppsala län